Kray ist der Name folgender Orte:

 Kray (Essen), ein Stadtteil von Essen
 Kray, eine Bauernschaft von Holthausen (Herne)

Kray ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Müller-Kray (1908–1969), deutscher Dirigent
 Paul Kray von Krajowa (1735–1804), österreichischer Feldzeugmeister
 Ralph Kray (* 1962), deutscher Forschungsmanager
 Reginald Kray (1933–2000) und Ronald Kray (1933–1995), britische Verbrecher, siehe Kray-Zwillinge
 Wilhelm Kray (1828–1889), deutscher Maler

Siehe auch:
 Cray (Begriffsklärung)
 Kraay
 Krai
 Kraj (Begriffsklärung)
 Krey